est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide dihydroxybenzoïque
 acide 2,3-dihydroxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 2,4-dihydroxybenzoïque ou acide β-résorcylique, numéro CAS 
 acide 2,5-dihydroxybenzoïque ou acide gentisique, numéro CAS 
 acide 2,6-dihydroxybenzoïque ou acide γ-résorcylique, numéro CAS 
 acide 3,4-dihydroxybenzoïque ou acide protocatéchique, numéro CAS 
 acide 3,5-dihydroxybenzoïque ou acide α-résorcylique, numéro CAS 
 patuline, numéro CAS